

Technologie 
 Samsung Galaxy S5, smartphone van Samsung
 S5 (bestandsformaat), een bestandsindeling

Transport

Weg 
 S5 (Georgië), een hoofdweg in Georgië
 S5 (Polen), een autosnelweg in Polen

Trein 
 S5 (Berlijn)
 S5 (S-Bahn München)
 S5 (S-Bahn Nuremberg)
 S5 (S-Bahn Rhein-Main)
 S5 (S-Bahn Rhein-Ruhr)

Andere 
 S5 (modale logica), een systeem in modale logica
 ABOHZIS, een gezondheidsclassificatie voor het Nederlandse leger (S5 houdt in dat men de laagste score op geestelijke stabiliteit heeft gehaald.)
 Sectie 5, een militaire sectie
 Audi S5, een automodel (de sportieve versie van de Audi A5)